

493- Arceus
Arceus /ˈaːkɪɘs/ a Pokémonok Alphája. A Diamond / Pearl / Platinum Pokédex leíárásából megtudhatjuk, hogy mikor még semmi sem létezett, a semmiből megjelent egy tojás, amiből kikelt Arceus, és eztán ezer karjával megteremtette az univerzumot. Alaptípusa általános, viszont egy Plate (tábla) segítségével ez változhat, így mind a 17 típust fel tudja venni.

Táblák fajtái:
 Insect Plate (Bogár típus)
 Dread Plate (Sötét típus)
 Draco Plate (Sárkány típus)
 Zap Plate (Elektromos típus)
 Fist Plate (Harcos Típus)
 Flame Plate (Tűz típus)
 Sky Plate (Repülő típus)
 Spooky Plate (Szellem típus)
 Meadow Plate (Fű típus)
 Earth Plate (Föld típus)
 Icile Plate (Jég típus)
 Toxic Plate (Méreg típus)
 Mind Plate (Pszicho típus)
 Stone Plate (Szikla típus) 
 Iron Plate (Acél típus)
 Splash Plate (Víz típus)
 Pixie Plate (Tündér típus)

Támadásai:
 Szeizmikus Dobás (Seismic Toss)
 Kozmikus Erő (Cosmic Power)
 Természetes Adomány (Natural Gift)
 Megtorlás (Punishment)
 Gravitáció (Gravity)
 Földerő (Earth Power)
 Hiperhang (Hyper Voice)
 Extrémgyorsaság (ExtremeSpeed)
 Felfrissülés (Refresh)
 Jövőbelátás (Future Sight)
 Gyógyulás (Recover)
 Hipersugár(Hyper Beam)
 Halál Dal(Perish Song)
 Ítélet (Judgment)

Pokémon-fajok